Махимусы () — род двукрылых насекомых из семейства ктырей.

Распространение 
Представители рода встречаются почти во всем мире, за исключением Австралии и Новой Зеландии. Большинство из них обитает в Палеарктике и южной Азии.

Классификация 
По состоянию на 2013 год в роде насчитывалось около 188 видов.

Род включают следующие виды:
 Machimus aberrans
 Machimus adustus
 Machimus annulipes
 Machimus antennatus
 Machimus antimachus
 Machimus aradensis
 Machimus aridalis
 Machimus arthriticus
 Machimus autumnalis
 Machimus barcelonicus
 Machimus biljici
 Machimus blantoni
 Machimus blascoi
 Machimus caliginosus
 Machimus callidus
 Machimus carolinae
 Machimus chrysitis
 Machimus cinerarius
 Machimus citus
 Machimus coleus
 Machimus concinnus
 Machimus cowini
 Machimus cribratus
 Machimus cyanopus
 Machimus debilis
 Machimus delusus
 Machimus dubiosus
 Machimus elegans
 Machimus erythocnemius
 Machimus fattigi
 Machimus fimbriatus
 Machimus floridensis
 Machimus formosus
 Machimus fortis
 Machimus frosti
 Machimus gilvipes
 Machimus globifer
 Machimus gonatistes
 Machimus griseus
 Machimus hinei
 Machimus hubbelli
 Machimus ibizensis
 Machimus idiorrhytmicus
 Machimus javieri
 Machimus johnsoni
 Machimus krueperi
 Machimus lacinulatus
 Machimus latapex
 Machimus lecythus
 Machimus linearis
 Machimus longipenis
 Machimus lucentinus
 Machimus madeirensis
 Machimus maneei
 Machimus margaretae
 Machimus modestus
 Machimus monticola
 Machimus nahalalensis
 Machimus nevadensis
 Machimus nigrifemoratus
 Machimus notatus
 Machimus notialis
 Machimus novaescotiae
 Machimus occidentalis
 Machimus paropus
 Machimus pilipes
 Machimus portosanctanus
 Machimus prairiensis
 Machimus pyrenaicus
 Machimus rubidus
 Machimus rusticus
 Machimus sadyates
 Machimus sanctimontis
 Machimus sareptanus
 Machimus setibarbus
 Machimus setiventris
 Machimus snowii
 Machimus stanfordae
 Machimus subdolus
 Machimus tephraeus
 Machimus thoracius
 Machimus vescus
 Machimus virginicus

Примечания 

Ктыри
Роды двукрылых